Polybrachiorhynchidae är en familj av djur. Polybrachiorhynchidae ingår i klassen Anopla, fylumet slemmaskar och riket djur. I familjen Polybrachiorhynchidae finns 5 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slemmaskar
Polybrachiorhynchidae